

Cinema 
 Beautiful - Una vita da miss – film di Sally Field del 2000
 Beautiful – film di Jeon Jae-hong del 2008
 Beautiful - La bellezza che uccide – film di Dean O'Flaherty del 2009

Musica 
 Beautiful – album di Natale Galletta del 1990
 Beautiful – singolo dei Marillion del 1995
 Beautiful – album di Fantastic Plastic Machine del 2001
 Beautiful – singolo di Christina Aguilera del 2002
 Beautiful – singolo di Snoop Dogg del 2002
 Beautiful – singolo degli Athlete del 2002
 Beautiful – singolo dei Fun Lovin' Criminals del 2003
 Beautiful – singolo di Ailyn del 2004
 Beautiful – album di Shazz del 2004
 Beautiful – singolo di Moby del 2005
 Beautiful – singolo dei 10 Years del 2008
 Beautiful – singolo di Akon del 2009
 Beautiful – singolo di Eminem del 2009
 Beautiful – singolo di Mai Kuraki del 2009
 Beautiful – singolo di Mariah Carey del 2013
 Beautiful – album di Jessica Mauboy del 2013
 Beautiful – EP di Amber del 2015
 Beautiful – singolo di Bazzi del 2017
 Beautiful Life – album di Rick Astley del 2018
 The Beautiful – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Beautiful (The Bold and the Beautiful) – Soap opera statunitense ideata da William J. Bell e Lee Philip Bell nata nel 1987

Altri progetti